Christian Marclay – artista e compositore statunitense
 Sergio Marclay – calciatore argentino